Roberto Soldado Rillo (ur. 27 maja 1985 w Walencji) – hiszpański piłkarz, grający na pozycji napastnika w hiszpańskim klubie Levante. Do Valencii CF przeszedł z Getafe CF. Kwota transferu wyniosła 10 mln euro, jednak 30% sumy powędrowało do budżetu jego macierzystego klubu, Realu Madryt, z racji wcześniej zawartych klauzul. W sierpniu 2015 roku został piłkarzem Villarrealu.

Kariera klubowa 
Stan na 28 maja 2017

Sukcesy

Real Madryt 
 Mistrzostwo Hiszpanii: 2008

Reprezentacja 
 Mistrzostwo Europy U-19 2004  Złoto

Indywidualnie 
 Trofeo Zarra (Segunda División): 2005/06
 Trofeo Zarra (Primera División): 2011/12

Przypisy

Bibliografia 
 
 Statystyki w bazie ESPN FC 
 
 Profil na BDFudbol 
 

Reprezentanci Hiszpanii w piłce nożnej
Piłkarze Realu Madryt Castilla
Piłkarze Realu Madryt
Piłkarze CA Osasuna
Piłkarze Getafe CF
Piłkarze Valencii CF
Piłkarze Tottenhamu Hotspur
Piłkarze Villarrealu CF
Piłkarze Fenerbahçe SK
Piłkarze Granady CF
Uczestnicy Pucharu Konfederacji w piłce nożnej 2013
Ludzie urodzeni w Walencji
Urodzeni w 1985
Piłkarze Levante UD